Соревнования по прыжкам в воду на XXIX летних Олимпийских играх в Пекине прошли с 10 по 23 августа в Пекинском национальном аквацентре.

Соревнования прошли при доминировании китайских прыгунов — из 8 разыгранных золотых медалей они выиграли семь (4 годами ранее на Олимпийских играх в Афинах на счету китайцев было 6 из 8 золотых наград).

34-летний россиянин Дмитрий Саутин, выиграв серебро в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина, стал первым в истории спортсменом, выигравшим за карьеру 8 олимпийских наград в прыжках в воду.

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Квалификация 
НОК может представить до 2 квалифицировавшихся спортсменов в одиночном разряде и до 1 команды в синхронном.

Места для каждой дисциплины будут представлены следующим образом:

Календарь 
 Все указывается по китайскому стандартному времени (UTC+8)

Соревнования мужчин

Трамплин

Вышка

Синхронные прыжки с трамплина

Синхронные прыжки с вышки

Соревнования женщин

Трамплин

Вышка

Синхронные прыжки с трамплина

Синхронные прыжки с вышки

Судьи 

  Вальтер Альт
  Башар аль-Саффар
  Сьюзан Бамбер
  
  
  Вань Шэнхун
  Магдалена Вудард
  Михаэль Гайсбюлер
  Фредди Гевара
  Роберто Гонсалвес
  Гэн Тао
  Дэн Пин
  Дэн Хун
  Жао Лан
  
  
  Рэлен Лайон
  Матс Линдберг
  Линь Юйи
  Хулиан Льинас
  Лю Чжань
  Ольга Макклески
  Стив Макфарланд
  Ренато Манцони
  
  Гана Новотна
  Пань Гуанцинь
  
  
  Серхио Роча
  
  Кэтлин Симен
  
  Эдриенн Уилсон
  Георгия Фиригу-Консоло
  Робин Худ
  Чжоу Цзихун
  Чэнь Аньпин
  Кармен Штритт-Бюрк
  Ёсино Юаса
  Ян Цян

Ссылки 
 Прыжки в воду на официальном сайте игр
 Официальный олимпийский отчёт